Moraa steht für:

 Pützer Moraa, ein Sportflugzeug des deutschen Konstrukteurs Alfons Pützer

Moraa ist der Familienname folgender Personen:

 Mary Moraa (* 2000), kenianische Sprinterin
 Salome Moraa (* 1998), kenianische Speerwerferin